Лига 2 Футбольной лиги 2010/11 () — 7-й сезон в истории Лиги 2, четвёртого дивизиона в системе футбольных лиг Англии. Новым спонсором соревнования стал Npower, который пришел на замену The Coca-Cola Company.

Футбольная лига состоит из трех дивизионов. Третьим дивизионом является Вторая Футбольная лига. По результатам сезона в Первую футбольную лигу выйдут три команды и ещё победитель Плей-офф Второй Футбольной лиги. Две команды занявшие самые низшие места покинут Футбольную лигу и перейдут в Национальную конференцию.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном

Изменение в командах

Из Второй лиги 
Клубы, вышедшие в Первую Футбольную лигу
 Ноттс Каунти
 Рочдейл
 Борнмут
 Дагенем энд Редбридж

Клубы, выбывшие в Национальную Конференцию
 Гримсби Таун
 Дарлингтон

Во Вторую лигу 
Клубы, выбывшие из Первой Футбольной лиги
 Уиком Уондерерс
 Саутенд Юнайтед
 Стокпорт Каунти
 Джиллингем

Клубы, вышедшие из Национальной Конференции
 Стивенидж
 Оксфорд Юнайтед

Клубы-участники

География соревнований 
Во второй футбольной лиге Англии сезона 2010/2011 представлены команды из восьми регионов Англии:

Стадионы

Тренеры, капитаны и спонсоры

Тренерские изменения

Турнирная таблица 

1"Торки Юнайтед" оштрафован на 1 очко. 
2"Херефорд Юнайтед" оштрафован на 3 очка.

Результаты матчей

Статистика сезона

Бомбардиры

Голевые передачи

Ежемесячные награды

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

2010
Вторая лига
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2010/2011